Bellini ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Bellini, bürgerlicher Name von Kirk Morris (* 1942), italienischer Schauspieler
 Aroldo Bellini (1902–1984), italienischer Bildhauer
 Bernardo Bellini (1792–1876), italienischer Lexikograf, Drucker und Literat
 Cesare Bernardo Bellini (1853–1940), italienischer Komponist und Gesangslehrer
 Claudio Bellini (* 1963), italienischer Architekt und Designer
 Davide Bellini (* 1969), italienischer Volleyballspieler 
 Delfo Bellini (1900–1953), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Eduardo Bellini (* 1966), spanischer Segler
 Filippo Bellini (um 1550–1604), italienischer Maler
 Francesco Bellini (* 1978), luxemburgischer Fußballspieler 
 Gentile Bellini (um 1429–1507), venezianischer Maler
 Giacinto Bellini (17. Jahrhundert), italienischer Maler
 Giancarlo Bellini (* 1945), italienischer Radrennfahrer 

 Giorgio Bellini (* 1945), Schweizer Politaktivist
 Giovanni Bellini (um 1430–1516), venezianischer Maler
 Hilderaldo Bellini (1930–2014), brasilianischer Fußballspieler
 Isa Bellini (* 1922), italienische Sängerin und Schauspielerin 
 Italo Bellini (1915–1965), italienischer Sportschütze
 Jacopo Bellini (um 1400–1470 oder 1471), venezianischer Maler
 Johan Bellini (* 1983), französischer Fußballspieler 
 Laura Bellini (* 1992), deutsch-italienische Schauspielerin
 Leonardo Bellini (* um 1425), venezianischer Buchmaler der Renaissance
 Lorenzo Bellini (1643–1704), italienischer Anatom und Physiologe
 Luigi Bellini (1885–1946), italienischer Soziologe
 Marco Bellini (* 1969), italienischer Radrennfahrer
 Mario Bellini (* 1935), italienischer Designer und Architekt 
 Mattia Bellini (* 1994), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Santiago Bellini (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Sarah Bellini (* 1992), deutsch-italienische Schauspielerin
 Savino Bellini (1913–1974), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Bellini (1801–1835), italienischer Komponist

Bellini steht für:

 Bellini (Band), deutsche Pop-Band
 Bellini (Cocktail), einen Cocktail, der aus Pfirsich, Zuckersirup und Sekt besteht

Siehe auch:
 Monte Bellini
 Piazza Bellini
 Teatro Massimo Bellini
 Vellezzo Bellini
 Pellini